Příjmení Šmejkal či Šmejkalová má více lidí:

 Blažena Šmejkalová (1921–??) – česká politička KSČ, poúnorová poslankyně
 Daniel Šmejkal (* 1970) – český fotbalista
 Emanuel Šmejkal (1911–1949) – československý fotbalista
 František Šmejkal (1937–1988) – historik umění
 Hana Šmejkalová (* 1963) – česká manažerka
 Jaromír Václav Šmejkal (1902–1941) – český spisovatel
 Josef Šmejkal (1879–1942) – český zápasník
 Marcel Šmejkal (* 1968) – český římskokatolický kněz
 Martina Šmejkalová (* 1970) – česká bohemistka a historička
 Pavel Šmejkal (* 1966) – český novinář, publicista a redaktor
 Rudolf Šmejkal (1915–1972) – český fotbalista, obránce
 Václav Šmejkal (1909–1983) – český pedagog
 Zdeněk Šmejkal (* 1988) – český fotbalista

další významy
Šmejkal (Vysoké Veselí) – rybník ve městě Vysoké Veselí
Šmejkal (Šeberov) – rybník na Kateřinském potoce v Praze-Šeberově